Отборочный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2000 проходил в двух зонах и стыковом турнире между ними:

  (хозяева чемпионата) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически.
  попадала в стыковой турнир.
 Три путёвки получали гости (ими стали ,  и ).

Зональный этап 
 По одной путёвке получали победители Карибского кубка 1998 () и Карибского кубка 1999 (), а финалисты этих розыгрышей (соответственно  и ) попадали в стыковой турнир.
 Три путёвки выделялось чемпиону и призёрам Кубка наций Центральной Америки 1999 (,  и ), а команда, занявшая в этом розыгрыше 4-е место (), попадала в стыковой турнир.

Стыковой турнир 

 и  получили путёвки в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

2000
1999 год в футболе
Международные соревнования по футболу в США